Luiza Maria Camargo Xavier (nascida no Rio de Janeiro), conhecida simplesmente como Luiza Maria, é uma cantora e compositora brasileira. Seu primeiro e único LP Eu Queria Ser Um Anjo, foi gravado em 1975 pela gravadora Philips e contou com a produção de Sérgio de Carvalho. Trabalhou como vocalista nos shows dos músicos Tim Maia e Ivan Lins.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira